Strupe kan avse:
 Halsens framsida
 Luftstrupe – förbindelsen mellan struphuvud och lungor
 Matstrupe – förbindelsen mellan svalg och mage

Se även 
Hals